

Слудка — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Слудка — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Слудка — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Слудка — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Верхня Слудка
 Кримська Слудка
 Нижня Слудка
 Слуда